Чарот может означать:

 Чарот — посёлок в Гомельской области Белоруссии.
 «Чарот» — белорусский народный танец.

Персоналии 
 Михась Чарот (1896—1937) — белорусский поэт и писатель.